Pematang Jering (Jambi Luar Kota), een plaats in Indonesië
Pematang Jering (Sei Suka), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing